Абу-ль-Фида — многозначное имя собственное:

 Абу-ль-Фида — арабский историк и географ из курдского рода Айюбидов — эмиров Хамы (Сирия).
 Абу-ль-Фида — ударный кратер в центральной материковой части видимой стороны Луны.